

Ревір — місто, штат Массачусетс
 Ревір — місто, штат Міннесота
 Ревір — селище, штат Міссурі

Див. також 
 Пол Ревір